Dolichos bezeichnet

 Dolichos (Sohn des Aigyptos), einen der Aigyptiaden
 den Langstreckenlauf bei den Olympischen Spielen der Antike, siehe Dolichos (Lauf)
 die Helmbohne. Die Erstbeschreibung der Art erfolgte 1753 unter dem Namen Dolichos lablab durch Carl von Linné in Sp. Pl., 725.
 eine Mottenart, siehe Elibia dolichus
 eine Käfergattung, siehe Dolichus (Käfer)
 eine Pflanzengattung, siehe Dolichos (Pflanzengattung)